Saint-Antonin (Alpes Marítimos)
 Saint-Antonin (Gers)
 Saint-Antonin-de-Lacalm
 Saint-Antonin-de-Sommaire
 Saint-Antonin-du-Var
 Saint-Antonin-Noble-Val
 Saint-Antonin-sur-Bayon